Мартинес () — распространённая испанская фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Мартинес, Адриан (род. 1970) — мексиканский футболист.
 Мартинес, Аелен (род. 1993) — аргентинская шахматистка, международный мастер среди женщин (2013).
 Мартинес, Алек (род. 1987) — американский хоккеист.
 Мартинес, Алекс (род. 1990) — испанский футболист.
 Мартинес, Алессандра (род. 1963) — итало-французская актриса.
 
 Мартинес, Алонсо (род. 1998) — коста-риканский футболист.
 Мартинес, Альдо (род. 1968) — кубинский борец вольного стиля.
 Мартинес, Анхель (род. 1986) — испанский футболист.
 Мартинес, Ариэль (род. 1986) — кубинский футболист.
 Мартинес, Армандо (род. 1961) — кубинский боксёр, олимпийский чемпион 1980 года.
 Мартинес, Арнау (род. 2003) — испанский футболист.

Б 
 Мартинес, Бартоломе (1873—1936) — президент Никарагуа (1923—1925).
 Мартинес, Бенито (род. 1971) — американский актёр.
 Мартинес, Блейк (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Мартинес, Бобби (род. 1961) — американский саксофонист кубинского происхождения.
 Мартинес, Бренда (род. 1987) — американская легкоатлетка.

В 
 Мартинес, Вальтер (1982—2019) — гондурасский футболист.
 Мартинес, Вальтер (стрелок) (род. 1967) — никарагуанский стрелок.
 Мартинес, Венсан — французский актёр.
 Мартинес, Виктор (род. 1973) — профессиональный бодибилдер.
 Мартинес, Вильям (1928—1997) — уругвайский футболист.

Г 
 Мартинес Айяла, Гильермо (род. 1995) — мексиканский футболист.
 Мартинес, Гонсало Николас (род. 1993) — аргентинский футболист.

Д 
 Мартинес, Даниэль (род. 1996) — колумбийский велогонщик.
 Мартинес, Даниэль (род. 1957) — уругвайский политик.
 Мартинес, Джей Ди (род. 1987) — американский бейсболист.
 Мартинес, Джимми (род. 1997) — чилийский футболист.
 Мартинес, Диего (род. 1981) — мексиканский футболист.
 Мартинес, Дэнни (род. 1985) — американский боец ММА.

И 
 Мартинес, Икер (род. 1977) — испанский яхтсмен.
 Мартинес, Иньиго (род. 1991) — испанский футболист.
 Мартинес, Исраэль (род. 1981) — мексиканский футболист.

К 
 Мартинес, Карлос (род. 1986) — испанский футболист.
 Мартинес, Карлос (род. 1999) — костариканский футболист.
 Мартинес, Карлос Хулио (род. 1994) — доминиканский и испанский футболист.
 Мартинес, Кико (род. 1986) — испанский боксёр-профессионал.
 Мартинес, Кончита (род. 1972) — испанская теннисистка, член Международного зала теннисной славы.
 Мартинес, Клифф (род. 1954) — американский композитор музыки к кинофильмам, музыкант.

Л 
 Мартинес, Лаутаро (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Мартинес, Лестер (род. 1995) — гватемальский боксёр.
 Мартинес, Лисандро (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Мартинес, Лоис Майкель (род. 1981) — кубинский и испанский легкоатлет, метатель диска.
 Мартинес Куарта, Лукас (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Мартинес, Луис Фелипе (род. 1955) — кубинский боксёр.
 Мартинес, Луис (род. 1982) — американский рестлер, известный под именем Дамиан Прист.

М 
 Мартинес, Майкл Кристиан (род. 1996) — филиппинский фигурист-одиночник.
 Мартинес, Максимино (1888—1964) — мексиканский ботаник.
 Мартинес, Мануэль (род. 1974) — испанский легкоатлет, толкатель ядра.
 Мартинес, Марио (род. 1989) — гондурасский футболист.
 
 Мартинес, Маркос (род. 1985) — испанский автогонщик.
 Мартинес, Марселино (род. 1940) — испанский футболист.
 Мартинес, Маурисио (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Мартинес, Мел (род. 1946) — американский политик.
 Мартинес, Мелани (род. 1995) — американская певица, автор песен и фотограф пуэрто-риканского и доминиканского происхождения.

Н 
 Мартинес, Натали (род. 1984) — американская актриса и фотомодель кубинского происхождения.
 Мартинес, Немесио (1897—1936) — испанский конник.
 
 Мартинес, Нурия (род. 1984) — испанская баскетболистка.

О 
 Мартинес, Оливье (род. 1966) — французский актёр.
 Мартинес, Орландо (род. 1944) — кубинский боксёр, олимпийский чемпион.
 Мартинес, Освальдо (род. 1986) — парагвайский футболист.

П 
 Мартинес, Патрисия (род. 1963) — мексиканская актриса и мастер дубляжа.

Р 
 Мартинес, Райан (род. 1987) — американский боец смешанного стиля.
 Мартинес, Роберт (род. 1934) — губернатор штата Флорида (1987—1991).
 Мартинес, Роберто (род. 1973) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Мартинес, Роджер (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Мартинес, Роке (1908—1980) — испанский и советский военный деятель, участник Великой Отечественной войны.
 Мартинес, Роман (род. 1983) — пуэрто-риканский боксёр.
 Мартинес, Роман Фернандо (род. 1983) — аргентинский футболист.
 Мартинес, Рони (род. 1988) — гондурасский футболист.
 Мартинес, Рубен (род. 1984) — испанский футболист.

С 
 Мартинес, Саид (род. 1991) — гондурасский футбольный судья.
 Мартинес, Сауль (род. 1976) — гондурасский футболист.
 
 
 Мартинес, Сюзана (род. 1959) — американский политик.

Т

У 
 Мартинес, Урсула (род. 1966) — иллюзионист, актриса, писатель.

Ф 
 Мартинес, Федерико (род. 1984) — уругвайский футболист.
 Мартинес, Феле (род. 1975) — испанский актёр.
 Мартинес, Фернандо (род. 1977) — венесуэльский футболист.
 Мартинес, Фидель (род. 1990) — эквадорский футболист.
 Мартинес, Филипп (род. 1961) — французский профсоюзный деятель.

Х 
 Мартинес, Хави (род. 1988) — баскский футболист.
 Мартинес, Хильберто (род. 1979) — коста-риканский футболист.
 Мартинес, Хорхе Андрес (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Мартинес, Хосе (род. 1969) — испанский танцовщик, солист балета.
 Мартинес, Хосе Хоакин (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Мартинес, Хосе де Хесус (1929—1991) — панамский политический и общественный деятель, поэт.
 Мартинес, Хосе Мануэль (род. 1971) — испанский легкоатлет, бегун-стайер.
 Мартинес, Хосеф (род. 1993) — венесуэльский футболист.
 
 Мартинес, Хулио Рене (род. 1973) — гватемальский легкоатлет-ходок.
 Мартинес, Хусепе (1600—1682) — испанский живописец.

Э 
 Мартинес, Эгой (род. 1978) — испанский велогонщик.
 Мартинес, Эдгар (род. 1963) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Мартинес, Эдуардо (?-?) — уругвайский футболист.
 Мартинес, Эй (род. 1948) — американский актёр.
 Мартинес, Эмилиано (род. 1992) — аргентинский футболист.
 Мартинес, Энджи (род. 1971) — американская радиоведущая.
 Мартинес, Эстер (1912—2006) — сказительница из индейского народа тева, специалист по индейской лингвистике.
 Мартинес, Эулохио (1935—1984) — парагвайский футболист.

Ю 
 Мартинес, Юберхен (род. 1991) — колумбийский боксёр.

Составные фамилии 
 Альварес Мартинес, Агустин (род. 2001) — уругвайский футболист.
 Аревало Мартинес, Рафаэль (1884—1975) гватемальский писатель и поэт, дипломат.
 
 Мартинес Гонсалес, Бартоломе (1873—1936) — президент Никарагуа (1923—1925).
 Д’Обюссон де Мартинес, Мариса (род. 1950) — сальвадорская общественная деятельница.
 Диас Мартинес, Мануэль (род. 1936) — кубинский поэт и журналист, дипломат.
 Мартинес Баррио, Диего (1883—1962) — испанский политик.
 Мартинес Бас, Висенте (род. 1969) — испанский игрок в мини-футбол.
 Мартинес-Бернат, Кончита (род. 1972) — испанская теннисистка.
 
 Мартинес Вильена, Рубен (1899—1934) — кубинский политический деятель, публицист, поэт.
 Мартинес Гранадос, Кончита (род. 1976) — испанская теннисистка.
 Мартинес де Кампос, Арсенио (1831—1900) — испанский генерал и государственный деятель.
 Мартинес де ла Роса, Франсиско (1787—1862) — испанский государственный деятель, литератор.
 Мартинес де Перон, Исабель (род. 1931) — президент Аргентины в 1974—1976 годах, супруга Хуана Перона.
 Мартинес дель Масо, Хуан Батиста (1612—1667) — испанский художник эпохи барокко.
 Мартинес Кроветто, Рауль (1921—1988) — аргентинский ботаник.
 Мартинес-Ласаро, Эмилио (род. 1945) — испанский кинорежиссёр.
 Мартинес Санчес, Мария Хосе (род. 1982) — испанская теннисистка.
 Мартинес Саррион, Антонио (1939—2021) — испанский поэт и прозаик, переводчик.
 Мартинес Систак, Льюис (род. 1937) — испанский кардинал.
 Мартинес Сомало, Эдуардо (1927—2021) — испанский кардинал.
 Мартинес-Сория, Франсиско (1902—1982) — испанский актёр театра и кино.
 Мартинес Тапие, Даниэль (род. 1959) — уругвайский футболист и тренер.
 Мартинес Эредиа, Фернандо (1939—2017) — кубинский общественный и политический деятель.
 
 Соареш Мартинеш, Педру (1925—2021) — португальский юрист и ультраправый политик.

Населённые пункты 
 Мартинес — город в Калифорнии (США).
  — город в Джорджии (США).

См. также 
 Награда Эдгара Мартинеса